Зюзін Дмитро Юрійович (1987) — російський хокеїст, центральний нападник.
 Зюзін Олександр Семенович (1903—1985) — геодезист, кандидат технічних наук. Заслужений майстер спорту СРСР.

Див. також 
 Зюзіно

Російські прізвища